Nancy L. Wilson peut faire référence à :

  (1950-), une religieuse américaine 
 Nancy Wilson (1954-), une guitariste américaine

Homonymie de personnes